Kombajny rolnicze:
 kombajn do zboża
 kombajn ziemniaczany
 kombajn do buraków
 kombajn do kukurydzy

Kombajny leśne (Harwestery)

Kombajny górnicze:
 kombajn chodnikowy
 kombajn ścianowy
 kombajn frezujący

inne:
 Kombajn – osiedle mieszkaniowe w Warszawie
 Wist kombajn – system wistowy w brydżu
 Kombajn do Zbierania Kur po Wioskach – polska grupa muzyczna